Фрэнсис Стюарт (; 1563—1612), граф Ботвелл (с 1581 года) — шотландский дворянин, авантюрист, организатор нескольких попыток захвата короля Шотландии Якова VI Стюарта.

Биография 
Фрэнсис Стюарт был сыном Джона Стюарта, лорда Дарнли (1531—1563), незаконнорождённого сына короля Якова V, и Джин Хепберн (? — 1599), сестры Джеймса Хепберна, графа Ботвелла, любовника и третьего мужа королевы Марии Стюарт. В 1581 году Фрэнсис получил титул графа Ботвелла и стал лордом-адмиралом Шотландии. В этот период Фрэнсис Стюарт был очень близок с королём Яковом VI, подозревали даже наличие между ними любовных отношений. Наследник традиций дома Хепбернов, граф Ботвелл продолжал поддерживать свергнутую королеву Марию Стюарт, а после её казни в 1587 году предложил Якову VI объявить войну Англии. Несмотря на отказ короля, энергичный граф Ботвелл самостоятельно организовал антианглийские выступления в шотландском пограничье, за что был заключен под арест.

С конца 1580-х годов Фрэнсис Стюарт перешел в оппозицию к королю Якову VI и стал одним из лидеров протестантской партии. Сам граф не отличался особой религиозностью, и, по свидетельству современников, своим бесстрашием и способностью на жестокие выходки превосходил любых трех других шотландских дворян. Он был хорошо образован, владел латынью, французским и итальянским языками. Дворец Фрэнсиса Стюарта в Крайтоне, Лотиан, представляет собой выдающийся памятник шотландского Возрождения.

Эскапады Фрэнсиса Стюарта против короля стали одним из основных политических событий последнего десятилетия XVI века в Шотландии. Его действиям не хватало настойчивости и целеустремленности, однако, по-видимому, граф Ботвелл действительно полагал, что своими рейдами сможет добиться изменения политики Якова VI.

Уже в 1589 году, во время восстания «северных графов», Фрэнсис Стюарт пытался поднять дворянство приграничных областей против короля, но вскоре был вынужден сложить оружие. В 1591 году, в период кампании Якова VI против ведьм, Ботвелл был обвинен в ворожбе против короля и заключен в тюрьму. Графу достаточно легко удалось бежать из заключения и уйти от преследования королевскими войсками. 27 декабря 1591 года Фрэнсис Стюарт неожиданно ворвался во дворец Холируд, где находился Яков VI, и только чудом королю удалось избежать пленения. За эти действия владения графа были конфискованы, что не помешало ему в 1592 году предпринять ещё одну попытку захвата короля, на этот раз в Фолкленде. В 1593 году, вновь проникнув в Холирудский дворец, Ботвелл вырвал у Якова VI обещание помилования. Однако, это обещание не было реализовано. Последним актом борьбы Фрэнсиса Стюарта с королём стала атака отрядами графа королевских сил в Лейте, в результате которой Яков VI бежал под укрытие Эдинбургского замка.

Авантюры Ботвелла находили достаточно широкую поддержку в шотландском обществе, особенно среди пресвитерианского духовенства, недовольного мягкостью обращения короля с католическими «северными графами» (см. Джордж Гордон, 1-й маркиз Хантли). Ботвеллу симпатизировала также и английская королева Елизавета I Тюдор.

Тем не менее, в апреле 1595 года граф Ботвелл был вынужден покинуть Шотландию и эмигрировать во Францию. Скончался Фрэнсис Стюарт в 1612 году в Неаполе.

Семья и дети 
1 декабря 1577 года женился на Маргарет Дуглас (? — 1640), дочери Дэвида Дугласа (ок. 1515—1558), 7-го графа Ангуса, и Маргарет Гамильтон (? — 1574). Дети:

 Фрэнсис Стюарт (1584—1641), лорд Стюарт, Ботвелл и командор аббатства Келсо
 Джон Стюарт (? — 1656) — последний командор аббатства Колдингем и 1-й барон Колдингем
 Фредерик Стюарт (род. 1594)
 Генри (Гарри) Стюарт (род. 1594)
 Элизабет Стюарт (род. 1590), муж — мастер Джеймс Кранстон
 Хелен Стюарт, жена Джона Макфарлейна
 Джейн Стюарт, муж — Роберт Эллиот из Редхью
 Маргарет Стюарт, жена Аллана Кэткарта, 5-го лорда Кэткарта

Примечания

Литература 
 The Peerage of Scotland, &c., published by Peter Brown, Edinburgh, 1834, p. 174.
 The Royal Families of England Scotland and Wales, with their descendants etc., by John and John Bernard Burke, London, 1848, volume 1, pedigree CXXXIX.
 The Register of the Privy Council of Scotland, edited by David Masson, LL.D., vols. IV & V, 1585—1592, 1592—1599, Edinburgh, 1881/1882, see index for two columns of Bothwell references in both editions.
 Scottish Kings, a Revised Chronology of Scottish History, 1005—1625 by Sir Archibald H. Dunbar, Bart., Edinburgh, 1899, p. 239.
 The Scots' Peerage by Sir James Balfour Paul, Edinburgh, 1905, vol. ii, pp. 169—171.

Графы Ботвелл
Лорды-адмиралы Шотландии
Фрэнсис